Die Prachtlippfische (Cheilininae) sind eine Unterfamilie der Lippfische mit 4 Gattungen und etwa 25 Arten. Die Gattungen Cheilinus, Epibulus, Oxycheilinus und Wetmorella leben im tropischen Indopazifik und im Roten Meer, während Doratonotus im tropischen Westatlantik und seinen Nebenmeeren vorkommt.

Merkmale 
Prachtlippfische sind vielfältig in ihrer Gestalt und farbenfroh und reichen in der Größe von den kleinen Wetmorella-Arten (6,5 bis 14 cm SL) bis zum gigantischen Napoleon-Lippfisch (Cheilinus undulatus), der über 2 Meter lang und über 190 kg schwer werden kann. Die Anzahl der Flossenstrahlen in der Rückenflosse liegt in der Regel bei 19, in der Afterflosse sind es 11, in den Brustflossen 12 und die Anzahl der verzweigten Flossenstrahlen in der Schwanzflosse beträgt 11. Die Seitenlinie ist unterbrochen, die Anzahl der Branchiostegalstrahlen liegt bei 5. Viele Prachtlippfische zeigen ein Muster von 4 bis 6 senkrechten breiten Bändern auf den Körperseiten. Das Muster kann als scharfer hell-dunkel-Konstrast ausgebildet sein aber auch in einer düsteren Grundfärbung nur verschwommen zu sehen sein.

Ernährung 
Die Ernährungsgewohnheiten der Prachtlippfische sind ebenfalls vielfältig. Die zwei Epibulus- und einige Cheilinus- und Oxycheilinus-Arten ernähren sich vor allem von Fischen, andere von Weichtieren und Krebstieren.

Gattungen und Arten 
Zu den Prachtlippfischen gehören 4 Gattungen mit etwa 25 Arten:

 Cheilinus Lacépède, 1801
 Abudjubbes Prachtlippfisch (Cheilinus abudjubbe Rüppell, 1835)
 Schneeflocken-Prachtlippfisch (Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791))
 Rotbrust-Prachtlippfisch (Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791))
 Besenschwanz-Prachtlippfisch (Cheilinus lunulatus (Forsskål, 1775))
 Spitzkopf-Prachtlippfisch (Cheilinus oxycephalus (Bleeker, 1853))
 Cheilinus quinquecinctus Rüppell, 1835
 Dreizack-Prachtlippfisch (Cheilinus trilobatus Lacépède, 1801)
 Napoleon-Lippfisch (Cheilinus undulatus Rüppell, 1835)
 Epibulus Cuvier, 1815
 Epibulus brevis
 Stülpmaullippfisch (Epibulus insidiator (Pallas, 1770))
 Oxycheilinus Gill, 1862
 Seitenstreifen-Prachtlippfisch (Oxycheilinus arenatus Valenciennes, 1840)
 Oxycheilinus bimaculatus (Valenciennes, 1840)
 Sulawesi-Prachtlippfisch (Oxycheilinus celebicus (Bleeker, 1853))
 Wangenstreifen-Prachtlippfisch (Oxycheilinus digramma (Lacépède, 1801))
 Oxycheilinus lineatus Randall, Westneat in Gomon, 2003
 Schlanker Prachtlippfisch (Oxycheilinus mentalis (Rüppell, 1828))
 Oxycheilinus nigromarginatus Randall, Westneat in Gomon, 2003
 Schwarzfleck-Prachtlippfisch (Oxycheilinus orientalis Günther, 1862)
 Zweistreifen-Prachtlippfisch (Oxycheilinus rhodochrous (Günther, 1867))
 Oxycheilinus samurai Fukui et al., 2016
 Banderolen-Prachtlippfisch (Oxycheilinus unifasciatus Streets, 1877)
 Wetmorella Fowler & Bean, 1928
 Wetmorella albofasciata (Schultz & Marshall, 1954)
 Wetmorella nigropinnata (Seale, 1901)
 Wetmorella tanakai Randall & Kuiter, 2007

Systematik 
Einige Autoren zählen auch die Zwerglippfische zur Familie Cheilininae. Diese bilden dann die Tribus Pseudocheilini, während die oben genannten Lippfischgattungen die Tribus Cheilinini bilden. Phylogenetische Untersuchungen zeigen jedoch das beide Gruppen eigenständige Entwicklungslinien und keine Schwestergruppen sind. Die Prachtlippfische sind die Schwestergruppe der Papageifische (Scarinae), die meist als selbstständige Familie geführt werden, während die Zwerglippfische die Schwestergruppe einer gemeinsamen Klade von Messerlippfischen (Xyrichtyinae) und Junkerlippfischen (Julidinae) ist.

Folgendes Kladogramm zeigt die wahrscheinlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Lippfische.

Einzelnachweise 

Lippfische